

События 
 Консулы Флавий Валентиниан Галат и Флавий Виктор.
 Готы Атанарика подчиняются Валенту.
 В Армению явился бежавший от персов наследник Аршака II Пап с римскими войсками. После упорной борьбы персы изгнаны, Пап и спарапет Мушех Мамиконян победоносно вступили в Арташат.
 369—374 — Царь Армении Пап, сын Аршака II.
 Цзиньцы напали на муюнов и разгромлены.
 Бегство Муюна Чуя в Цинь. Война Фу Цзяня II против Муюнов. Взятие Лояна.

Скончались 
 Евдоксий Антиохийский, епископ константинопольский.

См. также

Примечания